Alencar är ett efternamn.

Personer med namnet
Aline R. Alencar, zoolog.
Humberto de Alencar Castelo Branco, brasiliansk militär och politiker samt Brasiliens president 1964-1967.
Isabel De Conte Carvalho de Alencar, herpetolog.
José de Alencar, brasiliansk romanförfattare och nationalist. 
José Eduardo de Alencar Moreira, auktorsnamn.
Tiago Alencar, brasiliansk fotbollsspelare.